

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Budziaki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Rojewo
 Budziaki – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Pątnów
 Budziaki – część wsi Osieczany  w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Budziaki – część wsi Czarnochowice  w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka